«Сен-Мишель» () — станция 4-й линии парижского метрополитена. Открыта 9 января 1910 года, находится в V округе Парижа. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Со станции осуществляется переход на пересадочный узел RER «Сен-Мишель — Нотр-Дам» линий B и C, через который можно попасть на станцию линии 10 Клюни — Ля-Сорбонн в обход пересадочного узла «Одеон».

История 
Станция «Сен-Мишель» имеет переход на станцию RER «Сен-Мишель-Нотр-Дам», открытый в 1979 году. Длина платформы — 110 метров, что немного длиннее обычных для 4-й линии 90-105 метровых станций. Находится под одноименным бульваром, в честь которого и получила своё название.

Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (25 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Достопримечательности 
Вблизи станции метро «Сен-Мишель» расположены:
 Собор Парижской Богоматери
 Латинский квартал
 Фонтан Сен-Мишель

Пересадка на наземный транспорт 
 Автобусы 21, 24, 27, 38, 85, 96
 Noctilien N12, N13, N14, N21, N122, N145

Галерея

См. также 
 Список станций Парижского метрополитена

Примечания 

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена V округа Парижа
Исторические памятники V округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1910 году